Gud och GUD kan avse.

Religion och mytologi 
 Gud – en generisk beteckning på en mäktig övernaturlig varelse eller kraft; bland annat den svenska benämningen på de abrahamitiska religionernas gud.
 Gudinna – en benämning för de många kvinnliga gudomarna i antika och moderna polyteistiska religioner
 Gudom – en personifierad gud, eller en ej personifierad högre stående existens eller ett väsen inom en religion

Förled i personnamn 
 Gudrun – ett kvinnonamn.
 Gudmar – ett mansnamn.
 Gudmund – ett mansnamn.

I relation till kristna barndop 
 Gudbarn – gudson, guddotter, gudfar eller gudmor, se Fadder

Inom konsten 
 Gud (roman) – en roman från 1975 av Erwin Neutzsky-Wulff
 Gud (bok) – en bok från 2006 av Erik Wahlström

Akronymer 
 GUD – IATA-kod för en flygplatsen i Mali, se Goundam Airport